William Shakespeare ist der Name folgender Personen:

* William Shakespeare (1564–1616), englischer Dramatiker
 William Shakespeare (Sänger, 1849) (1849–1931), britischer Opernsänger (Tenor) und Gesangspädagoge
 William Shakespeare (Footballspieler) (1912–1974), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 William Shakespeare (Sänger, 1948) (John Stanley Cave; 1948–2010), australischer Rocksänger
 William Shakespeare Burton (1824–1916), britischer Maler